Flam peut faire référence à :

Toponyme 

 Flåm, village de la municipalité d'Aurland, en Norvège

Patronyme 

 Leopold Flam (1912-1995), philosophe belge existentialiste.
 Manuel Flam (1979-), haut fonctionnaire français

Œuvres 

 Capitaine Flam, série télévisée d'animation japonaise